Албания провела 49-ый национальный фестиваль песни. 23 и 24 декабря состоялись полуфиналы,из которых в финал прошли по 8 петендентов из 16 из каждого полуфинала. 25 декабря  состоялся финал. «Festivali i Kenges » транслировался в прямом эфире из Palace of Congresses в Тиране на телеканалах RTSH, TVSH и RTK с 20:30 до 23:00  по 
Центральноевропейскому времени. 100 %  голосование жюри определило победителя,который будет представлять страну на Евровидении 2011 в Дюссельдорфе. Им стала Аурела Гаче. Больше всего - 12 баллов на Евровидение 2011 Ауреле в полуфинале дала .

Итог

Примечания

Ссылки 

Страны на «Евровидении-2011»